Лисовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лисовщина — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Лисовщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Лисовщина — деревня в Минском районе Минской области.
 Лисовщина — деревня в Узденском районе Минской области.